Marchena kan syfta på:

 Marchena (släkte) – ett släkte spindlar
 Marchena (kommun) – en kommun i Spanien
 Marchena (kommunhuvudort) – kommunens huvudort